Die 2. Bundesliga 1978/79 wurde in zwei Staffeln (Nord und Süd) zu je 20 Mannschaften ausgespielt. Die beiden Staffelmeister Bayer 04 Leverkusen (Staffel Nord) und TSV 1860 München (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Der dritte Aufstiegsplatz wurde in der Relegation zwischen den beiden Zweitplatzierten Bayer 05 Uerdingen (Staffel Nord) und SpVgg Bayreuth (Staffel Süd) ausgespielt. Hierbei setzte sich Uerdingen durch und stieg in die Bundesliga auf.

Aus der 1. Bundesliga stiegen die drei Vorjahresaufsteiger Arminia Bielefeld (in die Staffel Nord), SV Darmstadt 98 und 1. FC Nürnberg (in die Staffel Süd) nach einem Jahr Zugehörigkeit postwendend wieder ab und spielten in der Saison 1979/80 in der 2. Bundesliga.

Nord 
Bayer Leverkusen stieg erstmals in die 1. Bundesliga auf, nachdem man seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gestanden hatte. Leverkusen ist seitdem durchgängig in der 1. Bundesliga vertreten. Bayer Uerdingen sicherte sich in der Relegation gegen die SpVgg Bayreuth den dritten Aufstiegsplatz. Der im Vorjahr aus der 1. Bundesliga abgestiegene FC St. Pauli verpasste als Tabellensechster den Wiederaufstieg, erhielt jedoch für die Saison 1979/80 keine Lizenz und wurde in die Oberliga Nord zurückversetzt. Der FC St. Pauli war damit der erste Verein, der (aufgrund des Lizenzentzugs) innerhalb eines Jahres von der Bundesliga ins Amateurlager durchgereicht wurde.

Neben dem Lizenzentzug des FC St. Pauli musste Westfalia Herne nach dem ersten Spieltag der Saison 1979/80 aufgrund finanzieller Probleme die bereits erhaltene Zweitliga-Lizenz zurückgeben und wurde in die Oberliga Westfalen zurückversetzt. Die sportlich abgestiegenen Vereine Rot-Weiß Lüdenscheid und VfL Osnabrück konnten daher in der Liga verblieben. Dritter Absteiger war der Tabellenletzte und Vorjahresaufsteiger Wacker 04 Berlin.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Karl-Heinz Mödrath vom SC Fortuna Köln mit 28 Treffern.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: OSV Hannover, SC Herford, Rot-Weiß Oberhausen und OSC Bremerhaven

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1979/80

Süd 
Mit dem TSV 1860 München sicherte sich ein Vorjahresabsteiger der 1. Bundesliga den Meistertitel der Staffel Süd. Hierbei wurde die SpVgg Bayreuth mit einem Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz verwiesen, nachdem sich die beiden Vereine ein Kopf-An-Kopf-Rennen über die gesamte Saison geliefert hatten. In der anschließenden Relegation unterlag Bayreuth gegen Bayer Uerdingen und verblieb in der zweiten Liga. Der zweite Vorjahres-Absteiger, der 1. FC Saarbrücken, beendete die Saison als Achter der Tabelle mit einem Rückstand von elf Punkten auf einen Aufstiegsplatz.

Nach fünf Jahren in der 2. Bundesliga stieg der FC Augsburg erstmals aus der 2. Bundesliga ab und pendelte in den folgenden fünf Spielzeiten alljährlich zwischen 2. Bundesliga und Bayernliga. Ihm folgten der seit 1976 in der zweiten Liga befindliche KSV Baunatal und die Vorjahresaufsteiger Borussia Neunkirchen und FC Hanau 93.

Einen besonderen Rekord stellten der FC Hanau 93 und der FC Augsburg auf. Beide Spiele dieser Vereine gegeneinander endeten mit 10 bzw. 11 Toren: Einem 7:3 in Augsburg folgte ein 5:6 in Hanau.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Eduard Kirschner von der SpVgg Fürth mit 33 Treffern.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: VfR OLI Bürstadt, SV Röchling Völklingen, SSV Ulm 1846 und ESV Ingolstadt.

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1979/80

Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga 
Im Hinspiel, welches im Städtischen Stadion ausgetragen wurde, trennten sich Bayreuth und Uerdingen 1:1 unentschieden. Durch einen 2:1-Sieg im heimischen Grotenburg-Stadion sicherte sich schließlich Bayer Uerdingen den dritten Aufstiegsplatz.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Einzelnachweise 

1978 79
Fußballsaison 1978/79